Geomyces — рід грибів. Назва вперше опублікована 1914 року.

Класифікація 
До роду Geomyces відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Traaen, A.E. 1914. Untersuchungen über Bodenpilze aus Norwegen. Nytt Magazin for Naturvidenskapene. 52:1-121 - P.28

Роди грибів